Niemcy:
 Winterlingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb
 Winterlingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb

Szwajcaria:
 Winterlingen bei Remund – dawna nazwa gminy Vuisternens-devant-Romont
 Winterlingen in Ogoz – dawna nazwa gminy Vuisternens-en-Ogoz